Alexander Hore-Ruthven (1872–1955) – brytyjski arystokrata i polityk, gubernator generalny Australii, 1. hrabia Gowrie
 Alexander Ruthven (1939–2021) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. hrabia Gowrie